Tsogzol Natsagdorj (mongol cyrillique : ), né le , décédé en 2010, est compositeur classique mongol.

Musicographie 
 Төгөлдөр хуур найрал хөгжимд зорулсан концерт. 1978
 Альт хөгжимд зориулсан бэсрэг концерт. 1981
 Ятганд зориулсан бэсрэг концерт. 1982
 Концертын удиртгал. 1984
 Морин хуур, найрал хөгжимд зориулсан концерт. 1984
 Эвэр бүрээ, найрал хөгжимд зориулсан концерт №1. 1984
 Лимбэ, найрал хөгжимд зориулсан концерт. 1998
 Ёочинд зориулсан концерт. 1999
 Хуучир хөгжимд зориулсан концерт. 2000
 Морин хуур, найрал хөгжимд зориулсан концерт №2. 2000
 Цохивор ба төгөлдөр хуур хөгжимд зориулсан концерт. 2000
 Шудрага хөгжимд зориулсан концерт. 2001
 Морин хуур, найрал хөгжимд зориулсан концерт №3. 2004
 Ятга хөгжимд зориулсан концерт. 2005
 Морин хуур, хөөмэй, найрал хөгжимд зориулсан концерт №4. 2009
 Эвэр бүрээ хөгжимд зориулсан концерт. 2010

Articles connexes 
 Musique mongole

Notes et références

Liens externes 
 
 

Compositeur mongol de musique classique
Naissance en avril 1951
Décès en 2010